Skäggesta kan syfta på:

 Skäggesta, Litslena – en gård i Litslena socken, Enköpings kommun
 Skäggesta, Uppsala kommun – en småort i Uppsala kommun